Buick Serie 80 steht für folgende US-amerikanischen Automobile:

 Serie 80, siehe Buick Roadmaster #Serie 80 (1931–1933)
 Roadmaster Serie 80, siehe Buick Roadmaster #Roadmaster Serie 80 (1936–1939)
 Limited Serie 80, siehe Buick Limited (1940)